Giovanni Mingazzini – neurologo, psichiatra e neuroanatomista italiano
 Paolino Mingazzini (Roma, 4 gennaio 1895 - Roma, 4 marzo 1977) – archeologo italiano, figlio di Giovanni Mingazzini
 Nicola Mingazzini – ex calciatore italiano